Сезон 1940—1941 у Національній лізі — 44-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Лугано.

Підсумкова таблиця

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1941
Швейцарія
Швейцарія